Хо́сбю () — деревня в волости Вормси уезда Ляэнемаа, Эстония.

География 
Расположена в южной части острова Вормси, в 9 километрах от волостного центра — деревни Хулло. Высота над уровнем моря —  9 метров.

От деревни Норрбю до Хосбю идёт один из двух островных озов, длина которого составляет 8 километров. Между деревнями Хосбю и Свибю находится ледниковый валун Скярестейн (Skärestein) (под защитой государства с 1941 года); его охват 22 метра, высота 3,4 метра. Юго-восточный конец деревни носит историческое название Обхольмен (Obholmen, Upholmi). Недалеко от Хосбю расположен остров , который входит в границы муниципалитета Хаапсалу.

В Хосбю есть полоса дубов, выросших на бывшем лесном лугу, где происходит их естественное возобновление. Район деревни является местом обитания охраняемых видов птиц и животных. На территории деревни находится часть природного парка Вормси. С 1 марта по 1 августа в природоохранной зоне ограничено передвижение по бездорожью и запрещено проведение массовых мероприятий.

Население 
По состоянию на 1 января 2020 года в деревне насчитывалось 4 жителя: одна женщина и трое мужчин; 3 человека трудоспособного возраста (15–64 года) и один человек пенсионного возраста (65 лет и старше).

Численность населения деревни Хосбю:

История 
Хосбю — одна из самых молодых деревень на острове. Основана после 1894 года, когда расположенные на острове рыцарская мыза Магнусгоф и скотоводческая мыза Сёдерби были выкуплены Русской короной у дворянского семейства Штакельбергов. Официально Хосбю была создана в начале 1920-х годов после получения Эстонией независимости.

Перед въездом в деревню слева от дороги находятся руины мызы Сёдерби. В Обхольмене когда-то располагался самый старый порт острова, откуда осуществлялось сообщение с городом Хаапсалу.

До Второй мировой войны в Хосбю насчитывалось 19 хозяйств и 85 жителей.

В 1944 году в Швецию эмигрировал 71 житель деревни.

 Фотографии из Национального архива Эстонии. Эмиграция шведов и эстонцев с острова Вормси в Швецию, 27 августа 1944 года

Происхождение топонима 
Название деревни состоит из двух частей: немецкого hovs (родительный падеж от слова hov  — «мыза») и шведского слова by — «деревня». Начальная часть топонима отсылает к мызе, на месте которой возникла новая деревня.

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Ляэнемаа